Die Finsternis und ihr Eigentum – film del 1915 diretto da Paul von Woringen
Die Finsternis und ihr Eigentum – film del 1922 diretto da Martin Hartwig
Die Finsternis und ihr Eigentum – film del 1993 diretto da Christian Frosch